Batalles històriques:
Batalla de Hefei (208), lluitada entre Sun Quan i Cao Cao en el 208
Batalla del Gual Xiaoyao, també coneguda com la Batalla de Hefei, lluitada entre Sun Quan i Cao Cao entre el 215 i el 217
Batalla de Hefei (233), lluitada entre Wu Oriental i Cao Wei en el 233
Batalla de Hefei (234), també coneguda com la Batalla de Xincheng, Hefei, lluitada entre Wu Oriental i Cao Wei en el 234
Batalla de Hefei (253), també coneguda com la Batalla de Xincheng, Hefei, lluitada entre Wu Oriental i Cao Wei en el 253

 Altres:
 Batalla de He Fei, una pantalla en la saga de videojocs Dynasty Warriors, basada en la Batalla del Gual Xiaoyao
 Batalla del Castell de He Fei, na pantalla en la saga de videojocs Dynasty Warriors, basada en la Batalla de Hefei del 234